Линия 1 Сеульского метрополитена ( Соуль чихачхоль ирхосон) — первая линия Сеульского метрополитена. Является частью системы электрических железных дорог Столичного региона. Тесно интегрирована с линией 1 электрифицированного железнодорожного транспорта столичного региона, в частности, с системой пригородных поездов. На всех станциях линии установлены платформенные раздвижные двери.

Линия длиной 32,5 километра с 34 станциями. Цвет линии — красный.

План этой линии был составлен в 1963 году. В апреле 1971 года началось строительство, которое завершилось 15 августа 1974 года.

Станции 

Линии Сеульского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1974 году